Korektor hydrauliczny działa na zasadzie zmniejszania ciśnienia paliwa w przewodzie wysokiego ciśnienia po zakończeniu tłoczenia. Rolę korektora hydraulicznego odgrywa odpowiednio wykonany zawór odcinający.

Układ zasilania silnika spalinowego